Puente hace referencia a varios artículos:

Arquitectura
 Puente, construcción, normalmente artificial, que permite salvar un accidente geográfico como por ejemplo un río o un cañón para permitir el paso sobre el mismo.
Puente, madero horizontal

Informática
 Puente de red o bridge es un dispositivo para interconexión de redes locales;
 Puente de aplicación o application bridge, es el código que conecta diferentes entornos de un lenguaje con otros lenguajes;

Teoría de grafos
 Puente es una arista de corte de un grafo;

Navegación

 Puente de mando o timonera, lugar del buque desde donde se gobierna la nave;
 En los buques de guerra, una puente es una cubierta que llevan batería;

Música
 Puente, pieza de madera sobre la que se apoyan las cuerdas en los instrumentos de cuerda frotada;
 Puente, parte de una canción donde solo hay música y no se canta
 Puente (1999), canción de Gustavo Cerati.

Neuroanatomía
 Puente troncoencefálico, nombre alternativo a la protuberancia.

Sociología
 Puente festivo, un día entre dos días festivos que también se toma como festivo, y el conjunto de los tres días;

Antropónimo 
 Puente (apellido)
 Isaac Puente, médico y anarquista español.
 Jesús Puente, actor español.
 Tito Puente  ("el rey de los timbales"), músico puertorriqueño-estadounidense.
 Dorothea Puente, asesina en serie estadounidense.
 Del Puente (apellido)
 De la Puente (apellido)
 La Puente (apellido)
 Lapuente (apellido)

Divisiones administrativas

en España 
 Puentelarrá/Larrazubi, localidad del municipio de Lantarón, provincia de Álava.
 Puente Torres, localidad del municipio de Valdeganga, provincia de Albacete.
 Puente Don Pedro, localidad del municipio de Almoradí, provincia de Alicante.
 Puente los Cirios, localidad del municipio de Orihuela, provincia de Alicante.
 Puente del Río, localidad del municipio de Adra, provincia de Almería.
 Puente Jaula, localidad del municipio de Cuevas del Almanzora, provincia de Almería.
 Puente de Guayar, localidad del municipio de Tabernas, provincia de Almería.
 Puente de la Gaznata, localidad del municipio de El Barraco, provincia de Ávila.
 Puente Nueva, localidad del municipio de Burgohondo, provincia de Ávila.
 Coto de Puente Viejo, localidad del municipio de Maello, provincia de Ávila.
 Pinar de Puente Viejo, localidad del municipio de Maello, provincia de Ávila.
 Puente Nuevo (Ávila), localidad del municipio de El Tiemblo, provincia de Ávila.
 Puentedey, localidad del municipio de Merindad de Valdeporres, provincia de Burgos.
 Puente-Arenas, localidad del municipio de Merindad de Valdivielso, provincia de Burgos.
 Puentedura, municipio de la provincia de Burgos.
 Puente Romano (Cádiz), localidad del municipio de Los Barrios, provincia de Cádiz.
 Puente la Guareña, localidad del municipio de Jerez de la Frontera, provincia de Cádiz.
 Puente Mayorga, localidad del municipio de San Roque, provincia de Cádiz.
 Puente Viejo (Córdoba), localidad del municipio de Córdoba, provincia de Córdoba.
 Puente Genil, municipio de la provincia de Córdoba.
 Puente de Pena, localidad del municipio de Melide, provincia de La Coruña.
 Puente de Jubia, localidad del municipio de Narón, provincia de La Coruña.
 Puente-Cesures, localidad del municipio de Padrón, provincia de La Coruña.
 Puente San Pedro, localidad del municipio de Sobrado, provincia de La Coruña.
 Puentepiedra, localidad del municipio de Sobrado, provincia de La Coruña.
 Puente de Vadillos, localidad del municipio de Cañizares, provincia de Cuenca.
 Puente Arriba, localidad del municipio de Benamaurel, provincia de Granada.
 Pinos Puente, municipio de la provincia de Granada.
 Castejón del Puente, municipio de la provincia de Huesca.
 Puente de Montañana, municipio de la provincia de Huesca.
 Puente la Reina de Jaca, municipio de la provincia de Huesca
 Puente del Obispo, localidad del municipio de Baeza, provincia de Jaén.
 Puente-Honda, localidad del municipio de Benatae, provincia de Jaén.
 Puente de la Cerrada, localidad del municipio de Cazorla, provincia de Jaén.
 Barriada del Puente, localidad del municipio de Ibros, provincia de Jaén.
 Puente Tablas, localidad del municipio de Jaén, provincia de Jaén.
 Puente de la Sierra, localidad del municipio de Jaén, provincia de Jaén.
 Puente Jontoya, localidad del municipio de Jaén, provincia de Jaén.
 Puente Nuevo (Jaén), localidad del municipio de Jaén, provincia de Jaén.
 Puente de Génave, municipio de la provincia de Jaén.
 Herrera-Puente del Condado, localidad del municipio de Villacarrillo, provincia de Jaén.
 Puente de Órbigo, localidad del municipio de Hospital de Órbigo, provincia de León.
 Barrio de la Puente, localidad del municipio de Murias de Paredes, provincia de León.
 Puente de Domingo Flórez, municipio de la provincia de León.
 Puente de Alba, localidad del municipio de La Robla, provincia de León.
 La Aldea del Puente, localidad del municipio de Valdepolo, provincia de León.
 Puente Almuhey, localidad del municipio de Valderrueda, provincia de León.
 Puente del Rey, localidad del municipio de Villafranca del Bierzo, provincia de León.
 Puente Villarente, localidad del municipio de Villaturiel, provincia de León.
 Puente Madre, localidad del municipio de Villamediana de Iregua, La Rioja.
 Puente de Arganda, localidad del municipio de Arganda del Rey, Comunidad de Madrid.
 Puente de Salia, localidad del municipio de Alcaucín, provincia de Málaga.
 Puente del Río Segura, localidad del municipio de Calasparra, Región de Murcia.
 Puente Botero, localidad del municipio de Lorca, Región de Murcia.
 Puente Pasico, localidad del municipio de Lorca, Región de Murcia.
 Puente del Peregilero, localidad del municipio de Lorca, Región de Murcia.
 Barrio del Puente de la Muleta, localidad del municipio de Murcia, Región de Murcia.
 Puente de la Portada, localidad del municipio de Murcia, Región de Murcia.
 Puente Tocinos, localidad del municipio de Murcia, Región de Murcia.
 Puente la Reina/Gares, municipio de la Comunidad Foral de Navarra.
 Puente Rubiás, localidad del municipio de La Bola, provincia de Orense.
 Puente de Linares, localidad del municipio de Amieva, Principado de Asturias.
 Puentevega, localidad del municipio de Bimenes, Principado de Asturias.
 Puentetoma, localidad del municipio de Aguilar de Campoo, provincia de Palencia.
 Quintana del Puente, municipio de la provincia de Palencia.
 Puente de Arucas, localidad del municipio de Arucas, provincia de Las Palmas.
 Puente Arnelas, localidad del municipio de Ribadumia, provincia de Pontevedra.
 Puente Nuevo (Pontevedra), localidad del municipio de Tui, provincia de Pontevedra.
 Puente Valga, localidad del municipio de Valga, provincia de Pontevedra.
 Puente del Congosto, municipio de la provincia de Salamanca.
 Puente del Alagón, localidad del municipio de Santibáñez de la Sierra, provincia de Salamanca.
 Puente Agüero, localidad del municipio de Entrambasaguas, Cantabria.
 Puente del Arrudo, localidad del municipio de Herrerías, Cantabria.
 Puente Pumar, localidad del municipio de Polaciones, Cantabria.
 Puente Viesgo, municipio de Cantabria.
 Puente San Miguel (Reocín), localidad del municipio de Reocín, Cantabria.
 Puentenansa, localidad del municipio de Rionansa, Cantabria.
 Puente Avíos, localidad del municipio de Suances, Cantabria.
 Puente Duero-Esparragal, localidad del municipio de Valladolid, provincia de Valladolid.
 Puente Tera, localidad del municipio de Micereces de Tera, provincia de Zamora.
 Rionegro del Puente, municipio de la provincia de Zamora.
 Villabuena del Puente, municipio de la provincia de Zamora.

 Puente Aranda, localidad colombiana
 Puentecesures, localidad española
 Puente de los Fierros, localidad española
 Puente San Pablo, localidad en el departamento del Beni, Bolivia.
 Puente Alto, comuna en la Región Metropolitana de Santiago, Chile.
 Puente (Camuy), barrio de Camuy, Puerto Rico
 Puente de Vallecas, barrio de Madrid
 Embalse de Puente Alta, del Río Frío (Sierra del Guadarrama)

Batallas llamadas "del puente"
Batalla del Puente de Ludford (1459)
Batalla del puente de Arcole (1796)
Batalla del puente de Alcolea
Batalla del puente de Alcolea (1808)
Batalla del puente de Alcolea (1868)
Batalla de Puente de Calderón (1811)
Primer Combate del Puente Purhuay (1881)
Combate del Puente Verrugas (1881)
Batalla del Puente de Calidonia (1900)

Títulos de obras
Los puentes de Toko-Ri, película de Mark Robson, 1954. 
El puente sobre el río Kwai, película de David Lean, 1957.
Un puente lejano, película de Richard Attenborough, 1977.
Los puentes de Madison, película de Clint Eastwood, 1995.
Los puentes de Sarajevo, documental de Aida Begic, 2014.
Más allá del puente, telenovela mexicana

Otros 
 La Puente, Lapuente o De la Puente (desambiguación)
 El Puente (desambiguación)
 Puente Nuevo (desambiguación)
 Puente Viejo (desambiguación)
 Puente de Piedra (desambiguación)
 Puente de Hierro (desambiguación)
 Puente Nacional (desambiguación)
 Puente Internacional
 Puente Centenario (desambiguación)
 Los siete puentes de Königsberg, problema matemático (Leonhard Euler, 1736).
 Cofradía de los Dolores del Puente, de la Semana Santa de Málaga.

Referencias